Amadeus II. bezeichnet folgende Personen:

Amadeus II. (Savoyen) (~1050–1080), Graf von Savoyen
Amadeus II. (Montfaucon) (frz. Amédée; 1130–1195), Herr von Montfaucon
Amadeus II. (Genf) († 1308)